Campylostigmus är ett släkte av mångfotingar. Campylostigmus ingår i familjen Scolopendridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skolopendrar
Campylostigmus